Andrija Pivčević (snimatelj)
 Andrija Pivčević (nogometni sudac)